Gouré peut désigner :
 le département de Gouré, au Niger,
 la ville de Gouré, au Niger,
 le général français Louis Anne Marie Gouré, dit Gouré de Villemontée.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme